

Anno 
 242 o 242 a.C.

Codici 
 242 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Varennes, nelle Argonne, in Francia

Matematica 
 242 – numero